Purdiaea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Purdiaea ingår i familjen Clethraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Purdiaea